Брадету има више значења:

 Брадету (Арђеш), насеље у округу Арђеш у Румунији
 Брадету (Вранча), насеље у округу Вранча у Румунији